Словацкий дуэт Шанталь Шкамлова / Яна Чепелова — победительницы парного турнира.

Сеянные 

  Тимея Бабош /  Габриэла Дабровски (Финал)
  Настя Колар /  Сильвия Нирич (Первый раунд)
  Тамара Чурович /  Сатиэ Исидзу (Четвертьфинал)
  Ульрикке Эйкери /  Камила Силва (Полуфинал)

<ol start="5">
н/д
 Анна-Лена Фридзам /  Май Граге ''(Второй раунд)
 Марина Заневская /  Сандра Заневская ''(Первый раунд)
 Дарья Гаврилова /  Полина Пехова ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия